Тамариси — название населённых пунктов в Грузии:

 Тамариси — посёлок городского типа в Болнисском муниципалитете края Квемо-Картли.
 Тамариси — село в Марнеульском муниципалитете края Квемо-Картли.